Baca kan verwijzen naar:

Plaatsen 
 Baca County, een county in de Amerikaanse staat Colorado
 Bača pri Modreju, een dorp in de Sloveense gemeente Tolmin
 Bača pri Podbrdu, een dorp in de Sloveense gemeente Tolmin
 De Baca County, een county in de Amerikaanse staat New Mexico

Personen 
 Esteban Baca Calderón (1876-1957), een Mexicaans politicus en vakbondsleider
 Maxime Baca (1983), een Frans profvoetballer

Biologie 
 Polyrhachis baca, een mierensoort

Instellingen
 Benelux Arms Control Agency